Нойхаузен (нем. Neuhausen) — топоним.

 Нойхаузен — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Нойхаузен — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Нойхаузен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Шаффхаузен.
 Нойхаузен — коммуна в Германии, в земле Бранденбург
 Нойхаузен — название города Гурьевска до 1946 года, Калининградская область России.

См. также 
 Нойхаузен-ауф-ден-Фильдерн
 Нойхаузен-об-Эк
 Нойнхаузен
 Нойхаузер